Het ATP-toernooi van Halle 2006 werd van 12 tot en met 18 juni gespeeld in de Duitse stad Halle.
De wedstrijden werden gespeeld op grasbanen van het Gerry Weber Stadion.

Het toernooi van 2006 trok 100.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Halle
ATP-toernooi van Halle